Коптяки́ — наименование различных географических объектов в Свердловской области России.

 Коптяки — деревня в городском округе Среднеуральск.
 Коптяки — село в Новолялинском городском округе.
 Коптяки — разъезд Свердловской железной дороги близ одноимённого села Новолялинского городского округа.